Old Burying Ground ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Burying Ground (Littleton, Massachusetts), ID-Nr. 01001560
 Old Burying Ground (Stoneham, Massachusetts), ID-Nr. 84002766
 Old Burying Ground (Watertown, Massachusetts), ID-Nr. 100007388
 Old Burying Ground (North Carolina), ID-Nr. 74001332